Uvea – membrana dell'occhio
Uvea – uno dei tre regni tradizionali di Wallis e Futuna